Joasz (król Judy) – król Judy, syn Ochozjasza
 Joasz (król Izraela) – król Izraela sprawujący władzę przez szesnaście lat (798-782 r. przed Chr.) po swym ojcu, królu Joachazie. Pojawia się w 2 Krl 13-14
 Joasz – ojciec biblijnego sędziego Gedeona.
 Joas I – cesarz Etiopii w latach 1755 – 1769
 Joasz II – cesarz Etiopii w latach 1818 – 1821